Суррей — англійське графство.
 Суррей (Британська Колумбія) — канадське місто.